Аки Маэда (, род. 11 июля 1985) — японская актриса и . Младшая сестра Ай Маэда. Известна по роли Норико Накагавы в фильмах «Королевская битва» и «Королевская битва 2».

Биография 
Умеров изет школьник

Личная жизнь 
Ее рост — 1,53 м.

Фильмография 
 Гамера 3: Месть Ирис (1999)
 Королевская битва (2000)
 Гэндзи: Тысячелетнее любви (2002)
 Возвращение кота (2002) (озвучка)
 Королевская битва 2 (2003)
 Из этого мира (2004)
 Линда Линда Линда (2005)

Дискография

Студийные альбомы 
 1999: Winter Tales
 2000: «Boys be…»
 2005: we are PARAN MAUM — «Paran Maum»
 2005: «Linda Linda Linda»

Синглы 
 1999: Gomen Ne
 2000: Daijōbu (part of the «Boys be…»)
 2000: Genki no SHOWER

Награды 
 2001: Новичок года, награда японской Академии: фильм «Королевская битва»

Примечания

Ссылки 
 
 Aki Maeda Fansite
 前田亜季公式プロフィール — アルファエージェンシー

Литература 
 

Актрисы Японии
Модели Японии